Dżuba – stolica Sudanu Południowego
 Dżuba – hrabstwo w Sudanie Południowym
 Dżuba – rzeka w Somalii